Quelques personnages historiques ont été appelés le Pieux du fait de leur grande piété ou par rétronymie pour les distinguer d'un homonyme plus célèbre.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste d'anthroponymes rétronymiques
 Liste de personnages historiques appelés le Blanc
 Liste de personnages historiques appelés le Bon
 Liste de personnages historiques appelés le Noir
 Liste de personnages historiques appelés le Grand

Personnages historiques appelés le Petit
Rétronyme de personne